

Informatica
NonStop – architettura della Tandem Computers
NonStop SQL – software della Tandem Computers

Musica 
 Nonstop – gruppo musicale portoghese
 Non-Stop – album dei B. T. Express del 1975
 Non Stop – album di El Pasador del 1976, ristampa dell'album Amazonas
 Non Stop – singolo di El Pasador del 1977
 Non Stop – album di artisti vari del 1978, contenente vari sketch tratti dalla trasmissione omonima.
 NonStop – album dei Fun Factory del 1995
 Non-Stop – album di Andy Bell del 2010
 Nonstop – album dei Sick of It All del 2011
 Nonstop – singolo di Drake del 2018

Televisione
Non stop – varietà televisivo trasmesso dalla Rai tra il 1977 e il 1979
Nonstop – serie TV sudcoreana
Nonstop – serie TV cinese

Altro
Non-stop – tipo di attività che rimane attivo 24 ore su 24
Non-Stop – film del 2014 diretto da Jaume Collet-Serra
Non-Stop – romanzo di fantascienza del 1958 di Brian Aldiss